Crète kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kreta (ö), 
 Kreta, region, 

Robotskapade Greklandförgreningar